Брандес (, ) — немецкая и датская фамилия.

Известные носители:

 
 Брандес, Давид (род. 1968) — немецкий музыкальный продюсер.
 Брандес, Иоганн Христиан (1735—1799) — немецкий актёр и драматург.
 Брандес, Карл Эдвард Коген (1847—1931) — датский драматург, журналист и критик, брат Георга Брандеса.
 Брандес, Фридрих (1864—1940) — немецкий хоровой дирижёр, музыкальный педагог и критик.

Примечания